Rembrandt  kan syfta på:

 Rembrandt (1606–1669), en nederländsk konstnär
 Rembrandt (film, 1936) – brittisk film i regi av Alexander Korda
 Rembrandt (film, 2003) – dansk film i regi av Jannick Johansen
 4511 Rembrandt – en asteroid i huvudbältet